Летуно́вский — русская фамилия. Известные носители:

 Летуновский, Алексей Михайлович (1951—2012) — советский и российский инженер-строитель, хозяйственный руководитель.
 Летуновский, Сергей Андреевич (род. 1987) — российский хоккеист.